DADS steht für:
 Diallyldisulfid, chemische Verbindung
 Dictionary of Algorithms and Data Structures, internationale Datenbank des National Institute of Standards and Technology zu Algorithmen und Datenstrukturen

Dads steht für:
 Dads, US-amerikanische Sitcom

Siehe auch:
 My Two Dads
 Dad

Abkürzung